Щербатюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Щербатюк, Александр Фёдорович (род. 1958) — специалист по разработке и использованию подводных робототехнических комплексов для исследования океана.
 Щербатюк, Тамара Владимировна (1936—2015) — советская и украинская телеведущая.